Mega (Grieks μέγας (megas) = groot) is:
 een SI-voorvoegsel dat 1 miljoen aangeeft, zie Mega (voorvoegsel)
 een Frans automerk, zie Mega (automerk)
 Mega, een eiland, behorend tot de Mentawai-eilanden, ten westen van Sumatra
 Mega (winkelcentrum), keten van winkelcentra in Rusland, onderdeel van Ikea
 Mega (website), de nieuwe website van internettycoon Kim Dotcom
 Mega (energiebedrijf), een Belgische leverancier van groene stroom en aardgas

MEGA staat voor.
 Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe, een uitgave van de volledige werken van Karl Marx en Friedrich Engels door Akademie Verlag (voorheen Dietz Verlag), Zie MEGA (boek)